BiH:
 Janjići (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo
 Janjići (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica